Srida (Šćedro)
Srida (Glaž)
srida, središnji krug u alci
srijeda, dan u tjednu